Fritz Hellwig – politico tedesco
 Helen Hellwig – tennista statunitense
 Johann Christian Ludwig Hellwig – entomologo e autore di giochi tedesco